Radojević ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksandar Radojević (* 1976), bosnisch-herzegowinischer Basketballspieler
 Goran Radojević (* 1963), serbischer Fußballspieler